Мосеево — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Чушевицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чушевицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 46,8 км, до центра муниципального образования Чушевиц — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Фоминогорская, Пукирево, Плосково, Каменка, Подсосенье.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района